Kompliánca lahko pomeni:
 raztegljivost votlega organa ; glej podajnost
 sodelovanje bolnika pri zdravljenju; glej sodelovalnost

Viri